Ковенант може да се односи на:
 Ковенант је шведски ЕБМ састав.
 Ковенант је норвешки хеви метал састав.